|-
| 65101 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 65102 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65103 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65104 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65105 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65106 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65107 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65108 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65109 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65110 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65111 - || || 6 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65112 - || || 6 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65113 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65114 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65115 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65116 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65117 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65118 - || || 12 de febrer, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65119 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65120 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65121 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65122 - || || 13 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65123 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65124 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65125 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65126 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65127 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65128 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65129 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65130 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65131 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65132 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65133 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65134 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65135 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65136 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65137 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65138 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65139 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65140 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65141 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65142 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65143 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65144 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65145 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65146 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65147 - || || 15 de febrer, 2002 || Uccle || E. W. Elst, H. Debehogne
|-
| 65148 - || || 11 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 65149 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65150 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65151 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65152 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65153 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65154 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65155 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65156 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65157 - || || 9 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65158 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65159 Sprowls || || 14 de febrer, 2002 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 65160 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65161 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65162 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65163 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65164 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65165 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65166 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65167 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65168 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65169 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65170 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65171 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65172 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65173 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65174 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65175 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65176 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65177 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65178 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65179 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65180 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65181 - || || 3 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65182 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65183 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65184 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65185 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65186 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65187 - || || 13 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65188 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65189 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65190 - || || 15 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65191 - || || 6 de febrer, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 65192 - || || 7 de febrer, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 65193 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65194 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65195 - || || 7 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65196 - || || 7 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65197 - || || 8 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65198 - || || 8 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65199 - || || 9 de febrer, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65200 - || || 10 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
5